Radoszowy – wieś w województwie opolskim, w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim, w gminie Pawłowiczki
 Radoszowy – część Rudy Śląskiej
 Radoszowy – osiedle Rydułtów